Medora kan syfta på:

 John Medora (1936–), en amerikansk låtskrivare och musikproducent, se John Madara
 Medora – hjältinna i Verdis opera Il corsaro

Geografi
 Medora, Illinois
 Medora, Indiana
 Medora, North Dakota